Университет имени Алламе Табатабаи () — государственное высшее учебное заведение в Иране, крупнейший иранский учебный и научно-исследовательский центр в области гуманитарных и общественных наук. Расположен в городе Тегеран. Входит в десятку лучших университетов Ирана.

Общие сведения 
История Университета им. Алламе Табатабаи уходит корнями в середину XX века и напрямую связана с деятельностью Института бухгалтерского учета и финансов нефтяной промышленности (), образованного в 1957 году.

После Исламской революции в Иране, из слияния 27 самостоятельных высших учебных заведений образовались два университетских комплекса — литературно-гуманитарный и экономики и управления, которые в 1984 году Постановлением  объединились в один Университет имени Алламе Табатабаи, названный в честь аятоллаха Сейеда Мохаммада Хосейна Табатабаи, богослова и философа.

По состоянию на 2016 год, профессорско-преподавательский состав Университета насчитывает более 500 преподавателей, обучающих более 17 000 студентов.

Образовательная деятельность 
По состоянию на июнь 2016 года основной учебный процесс в университете осуществляется на 10 факультетах, одном колледже и одном институте:

 Факультет богословия и исламских наук;
 Факультет иранской филологии и иностранных языков;
 Факультет права и политических наук;
 Факультет физического воспитания;
 Факультет психологии и педагогических наук;
 Факультет общественных наук;
 Факультет коммуникационных наук;
 Факультет математики и компьютерных наук;
 Факультет управления и бухгалтерии;
 Экономический факультет;
 Колледж по страхованию ОЭС;
 Институт повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров;

Международная деятельность 
Университет активно развивает международное сотрудничество в области студенческих обменов и осуществлении совместных научно-образовательных проектов и программ. На сегодняшний день Университет им. Алламе Табатабаи сотрудничает с различными университетами в 17 странах мира, в том числе с Российским государственным гуманитарным университетом, Московским государственным институтом международных отношений и Московским государственным институтом культуры.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Университета им. Алламе Табатабаи

Университеты Ирана